Sincere steht für:

 Sincere (Band), eine Band

Sincere ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Sincere (1919–2013), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Seth Sincere (* 1998), nigerianischer Fußballspieler